Toponímia:
 Barranc de la Coma (Montmaneu): barranc de la comarca de L'Anoia
 Barranc de la Coma (Gavàs): barranc de la comarca del Pallars Sobirà.
 Barranc de la Coma (Sant Esteve de la Sarga): barranc de la comarca del Pallars Jussà
 Barranc de la Coma (Vilamitjana): barranc de la comarca del Pallars Jussà
 Barranc de la Coma (Conca de Barberà): barranc de la comarca de la Conca de Barberà.
 Barranc de la Coma (Baix Camp): barranc de la comarca del Baix Camp.